Vestri bezeichnet:
 Vestri, Zwerg der nordischen Mythologie, siehe Norðri, Suðri, Austri und Vestri

Vestri ist der Familienname folgender Personen:
 Mauro Vestri (1938–2015), italienischer Schauspieler
 René Vestri (1938–2013), französischer Politiker